Baumecker ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Baumecker (1866–1947), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Abgeordneter im Landtag des Freistaates Anhalt
 Stephan Baumecker (* 1961), deutscher Schauspieler